Ел Манчон има више значења:

 Ел Манчон (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манчон (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Манчон (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манчон (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манчон (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Манчон (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Манчон (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику